Daihatsu Copen, een kleine auto (roadster) van de  japanse fabrikant Daihatsu.
Copen (West Virginia), een gemeentevrije woonplaats in Braxton County in de Amerikaanse staat West Virginia.
Earl Copen, een rol van de Amerikaanse acteur Willem Dafoe in de film Animal Factory van Steve Buscemi uit 2000.
het meervoud van cope (perceel), een overeenkomst om een stuk land te ontginnen of te kunnen ontginnen.
het land waarover de overeenkomst is gesloten wordt eveneens cope genoemd.